Vadder ist der Familienname folgender Personen:

 Lodewijk de Vadder (1605–1655), flämischer Maler
 Paul Vadder (* 1933), deutscher Radrennfahrer